Phraates (griechisch φραάτης) ist der Name folgender Personen:

 Phraates I., König von Parthien etwa 176 v. Chr.–171 v. Chr.
 Phraates II., König von Parthien 138 v. Chr.–128 v. Chr.
 Phraates III., König von Parthien etwa 70 v. Chr.–57 v. Chr.
 Phraates IV., König von Parthien 38 v. Chr.–2 v. Chr.
 Phraates (Elymais), König von Elymais

Siehe auch:
 Phraatakes (auch Phraates V.), König von Parthien 2 v. Chr. bis etwa 4 n. Chr.
 Aphrahat (260/275–nach 345), syrischer Kirchenvater